Románia
 Ștefanca, település Fehér megyében
 Ștefanca, település Maros megyében